Alex Coutts ist der Name folgender Personen:

* Alex Coutts (* 1983), schottischer Radrennfahrer
 Alex Coutts (Snookerspieler), schottischer Snookerspieler